Bonairiaans voetbalelftal (mannen)
 Bonairiaans voetbalelftal (vrouwen)